Krasninski rajon (russisch ) ist der Name folgender Verwaltungseinheiten (Rajons) in Russland:
 Krasninski rajon (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Krasninski rajon (Smolensk), in der Oblast Smolensk